Ny Holbækvej  er en to sporet omfartsvej, og er en forsættelse af Rødhøj der går syd om Grevinge i Odsherred Kommune.

Vejen skal være med til at lede trafikken fra Asnæs og uden om Grevinge og ud til motortrafikvejen.

Vejen forbinder Rødhøj i vest med Odsherredvej i øst, og har forbindelse primærrute 21 Odsherredvej som er en motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, fra motortrafikvejen er der forbindelse til København, Holbæk og Sjællands Odde.

Kilder 

Asnæs
Omfartsveje i Danmark
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Odsherred Kommune